Поп може да се отнася за:

 Попа – площад в София
 Поп – православен християнски свещеник
 Поп – карта за игра
 Поп – стил в музиката